Brontë puede referirse a:
 Familia Brontë novelistas británicas del siglo XIX, incluyendo a su hermano Branwell.
 
 Emily Brontë
 Charlotte Brontë
 Anne Brontë

Brontë (cráter), en el planeta Mercurio, en honor a las hermanas Brontë.

nl:Brontë